Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1909 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka

Zaključni del

Viri 
 

Moški posamično
1909